Glądy ist der Name folgender polnischer Orte in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (ehemals Ostpreußen):
 Glądy (Górowo Iławeckie), Powiat Bartoszycki, bis 1945: Glandau, Kreis Preußisch Eylau
 Glądy (Grunwald), Powiat Ostródzki, bis 1945: Glanden, Kreis Osterode
 Glądy (Pieniężno), Powiat Braniewski, bis 1945: Glanden, Kreis Braunsberg